Каллівере (Естонія) () — село в Естонії, у волості Сааре повіту Йиґевамаа;
 Каллівере (Росія) () — село у Російській Федерації, Кінгісеппському районі Сталінградської області.